Estación de Dos Castillas puede hacer referencia a varias estaciones:
La estación de Cercanías Madrid situada en la provincia de Segovia llamada Dos Castillas.
La estación del Metro Ligero de Madrid situada en Pozuelo de Alarcón llamada Dos Castillas.